Bonnefantenklooster (Luik), een voormalig klooster te Luik
Bonnefantenklooster (Maastricht), een voormalig klooster te Maastricht